Del Bonita (Alberta)
 Del Bonita (Montana)